El torneo Morelos Open 2018 fue un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series 2018. Se disputó su 5.ª edición sobre superficie dura, en Cuernavaca, México del 19 al 25 de febrero de 2018.

Jugadores participantes del cuadro de individuales 
{|class="sortable wikitable"
|-
! Favorito
! width="70"|País
! width="175"| Jugador
! Rank1 
! Posición en el torneo
|- 
|align=center|1
|align=center|
|align=center||align=center|63
|align=center|Primera ronda
|- 
|align=center|2
|align=center|
|align=center||align=center|161
|align=center|Segunda ronda
|- bgcolor=coco
|align=center|3
|align=center|
|align=center||align=center|169
|align=center|CAMPEÓN
|- 
|align=center|4
|align=center||align=center|
|align=center|179
|align=center|Primera ronda
|- 
|align=center|5
|align=center|
|align=center||align=center|182
|align=center|Primera ronda
|- 
|align=center|6
|align=center||align=center|
|align=center|215
|align=center|Primera ronda
|- 
|align=center|7
|align=center|
|align=center||align=center|225
|align=center|Segunda ronda
|- 
|align=center|8
|align=center||align=center|
|align=center|243
|align=center|''Primera ronda
|}

 1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 12 de febrero de 2018.

Otros participantes
Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):
  
  
  
  

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):
  
  
  
  

 Campeones 
 Individual Masculino 

   derrotó en la final a  , 7–6(5), 6–4

 Dobles Masculino 
 
   /  ''' derrotaron en la final a   /  , 6–7(4), 7–6(5), [11–9]

Referencias 

Challenger de Morelos 2018